Пуэрто-Сан-Хулиан () — город и муниципалитет в департаменте Магальянес провинции Санта-Крус (Аргентина) на берегу бухты Святого Юлиана, административный центр департамента.

История 
31 марта 1520 года здесь остановились на зимовку корабли кругосветной экспедиции Фернана Магеллана. Так как у католиков это — день святого Хулиана Цезарейского, то бухта была названа в честь этого святого. 1 апреля здесь отслужили первую в истории Аргентины мессу. Часть кораблей взбунтовалась, но бунт был подавлен, а некоторых бунтовщиков Магеллан высадил здесь на берег. Здесь же экспедиция Магеллана вступила в первый контакт с местными жителями, которых хронист экспедиции Антонио Пигафетта описал как «гигантов».

В 1577 году эти места посетил английский пират Фрэнсис Дрейк.

В 1780 году в 10 км к северо-западу от центра современного города была основана испанская , однако вскоре она была оставлена.

Современный город был основан в 1901 году.

Примечания 

Города провинции Санта-Крус (Аргентина)